Kamienka – nazwa miejscowości i rzek

Miejscowości na Białorusi 
 Kamienka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Kamienka – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Kamienka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Kadzina
 Kamienka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Zawadskaja Słabada
 Kamienka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

Miejscowości w Rosji 
 Kamienka – osiedle typu miejskiego w obwodzie archangielskim
 Kamienka – osiedle typu miejskiego w obwodzie penzeńskim
 Kamienka – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Kamienka – wieś w wołoscie Michajłowskaja rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Kamienka – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Kamienka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Miejscowości na Słowacji 
 Kamienka – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné

Rzeki 
 Kamienka – dopływ Katunia (Rosja)
 Kamienka – dopływ Popradu (Słowacja)

Zobacz też:
 Kamionka – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Lubowla